El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fue un departamento ministerial existente entre 1996 y 2008 con competencias en materia laboral, política social e igualdad.

Historia 

Durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el ejercicio de las competencias que, hasta 2004, le estaban atribuidas al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la VII Legislatura.

Con la reestructuración de los departamentos ministeriales de abril de 2008, las competencias en materia laboral, de ordenación y regulación del empleo, de Seguridad Social y de extranjería e inmigración pasaron al Ministerio de Trabajo e Inmigración;
las competencias en materia de políticas de cohesión e inclusión social, de familias, de protección del menor y de atención a las personas dependientes o con discapacidad pasaron al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte; y las competencias en las políticas de promoción de la igualdad pasaron al Ministerio de Igualdad.

Véase también 

 Ministerios de Trabajo de España
 Historia de los ministerios de Trabajo de España
 Historia de los ministerios de Asuntos Sociales e Igualdad de España

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

 REAL DECRETO 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la página del BOE.
 REAL DECRETO 976/2007, de 13 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la página del BOE.

Trabajo y Asuntos Sociales
Ministerios de Trabajo de España